Die Scottish Open 2013 fanden vom 20. bis zum 24. November 2013 in Glasgow statt. Es war die 94. Austragung dieser internationalen Meisterschaften von Schottland im Badminton.

Herreneinzel

Setzliste 
  Ville Lång (Halbfinale)
  Henri Hurskainen (Finalist)
  Brice Leverdez (Champion)
  Misbun Ramdan Mohmed Misbun (1. Runde)
  Sattawat Pongnairat (1. Runde)
  Dmytro Zavadsky (Viertelfinale)
  Scott Evans (2. Runde)
  Andre Kurniawan Tedjono (Halbfinale)
  Joachim Persson (3. Runde)
  Petr Koukal (1. Runde)
  Lucas Corvée (3. Runde)
  Eetu Heino (3. Runde)
  Christian Lind Thomsen (3. Runde)
  Kieran Merrilees (3. Runde)
  Thomas Rouxel (Viertelfinale)
  Raul Must (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Carolina Marín (Champion)
  Kirsty Gilmour (Finalist)
  Petya Nedelcheva (2. Runde)
  Beatriz Corrales (Halbfinale)
  Kristína Gavnholt (Viertelfinale)
  Sashina Vignes Waran (Viertelfinale)
  Linda Zechiri (Viertelfinale)
  Jamie Subandhi (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Chris Langridge / Peter Mills (Viertelfinale)
  Łukasz Moreń / Wojciech Szkudlarczyk (2. Runde)
  Adam Cwalina / Przemysław Wacha (Halbfinale)
  Marcus Ellis /  Paul van Rietvelde (nicht gestartet)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Champion)
  Anders Skaarup Rasmussen / Kim Astrup (Finalist)
  Jacco Arends / Jelle Maas (Viertelfinale)
  Phillip Chew / Sattawat Pongnairat (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Imogen Bankier /  Petya Nedelcheva (Halbfinale)
  Jillie Cooper / Kirsty Gilmour (2. Runde)
  Heather Olver / Kate Robertshaw (Viertelfinale)
  Ng Hui Ern / Ng Hui Lin (Finalist)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Chris Langridge / Heather Olver (Finalist)
  Phillip Chew / Jamie Subandhi (2. Runde)
  Anders Skaarup Rasmussen / Lena Grebak (Viertelfinale)
  Nico Ruponen / Amanda Högström (2. Runde)
  Robert Blair / Imogen Bankier (Champion)
  Jacco Arends / Selena Piek (Halbfinale)
  Sam Magee / Chloe Magee (Viertelfinale)
  Ross Smith / Renuga Veeran (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2013
Badminton 2013
Badmintonwettbewerb in Glasgow
BWF Grand Prix 2013